Василий Васильевич Миронов (1929 год, село Троицкое, Сорочинский район, Оренбургская область) — целинник, тракторист-машинист совхоза имени Войкова Сорочинского района Оренбургской области. Герой Социалистического Труда (1973).

Биография 
Родился в 1929 году в селе Троицкое в крестьянской семье. С 1945 года после окончания курсов механизации работал помощником комбайнёра в совхозе имени Войкова Сорочинского района. Служил на срочной службе в Советской Армии. После возвратился в совхозе имени Войкова, где стал работать комбайнёром.

Ежегодно перевыполнял план по сбору зерна. Добился ежегодного сбора урожая свыше 10 тысяч центнеров зерновых на комбайн. В 1973 году удостоен звания Героя Социалистического Труда «за особые отличия в увеличении производства зерна и других продуктов земледелия».

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 декабря 1973 года
 Орден Ленина
 Медаль «За трудовое отличие» — дважды
 Медаль «За освоение целинных земель»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»

Примечания

Литература 
 Россовский В. П., Миронов Василий Васильевич, Герои Труда: Биографический справочник. — Калуга: Золотая аллея, 1999. — 256 с.

Ссылки 
 Герои нашей Родины, Вечерний Оренбург
 Василий Васильевич Миронов